Cavallino ima više značenja:
 Cavallino, Lecce
 Cavallino, Padova
 Cavallino, Pavia
 Cavallino, Venezia